Кукелево — название населённых пунктов в России:

 Кукелево — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Кукелево — село в Вяземском районе Хабаровского края.